de voornaam van een vrouw
de geboortenaam (achternaam) van een vrouw